es un personaje ficticio y la protagonista principal del manga y anime Cardcaptor Sakura, creado por el grupo de mangakas CLAMP. Para todas las producciones habladas en japonés del personaje (incluyendo películas, música y videojuegos), Sakura es doblada por Sakura Tange, mientras que para las versiones en español fue doblada por Cristina Hernández para la versión hispanoamericana, y por Isabel Gaudí para la versión española. Tanto en el manga como en el anime, Sakura es una niña de diez años que recibe la misión de recolectar un conjunto de cartas mágicas conocidas como «cartas Clow», las cuales se dispersaron alrededor de la región ficticia Tomoeda al ser liberadas del sello que las mantenía resguardadas dentro de un libro. Sakura es capaz de sentir y utilizar la magia, lo que le permite utilizar las cartas Clow a lo largo de la serie.

Nombre 
El nombre dado a Sakura significa ‘flor de cerezo’. Su apellido, Kinomoto, significa ‘el origen del bosque’.

Cardcaptor Sakura 
Al inicio de la serie Sakura tiene diez años y vive en la localidad ficticia de Tomoeda, Japón.

Personalidad 

Sakura es un personaje extremadamente enérgica alegre y curiosa. Es muy atlética y miembro del equipo de animadoras de su escuela. Su «hechizo invencible», «Pase lo que pase, todo estará bien»  (絶対大丈夫だよ "Zettai daijōbu dayo"), le fue transmitido durante innumerables pruebas y obstáculos para dominar sus habilidades mágicas. Ella, normalmente, es inteligente, torpe, algo distraída y un poco llorona, pero tiene sus momentos perceptivos. Su comida favorita son los panqueques y los camarones fritos. Su cumpleaños es el 1 de abril. No le gusta las matemáticas. 

El carácter optimista y confiable de Sakura le permite ser amiga virtualmente de todas las personas, siendo así que la serie se enfoca en las amistades que hace con distintas personas, ya sean extraños, conocidos o rivales. De hecho, su personalidad es un factor dominante en sus relaciones, especialmente con Shaoran.

Como Card Captor 
Cuando Sakura encuentra en el sótano de su casa un libro llamado «The Clow», libera accidentalmente las cartas mágicas contenidas en él, las «cartas Clow» y al guardián de las cartas, Kero, este le encomienda recuperarlas antes que causen desastres en el mundo, convirtiéndola así en "Card Captor" o Cazadora de cartas. A cambio, y para recuperar las cartas, obtiene el derecho a usar el poder de las cartas. Originalmente contiene 19 cartas en el manga, aumentándose a 52 en el anime.

En la tercera temporada, Sakura no tuvo experiencia para convertir las cartas Clow a cartas Sakura. Debido a eso, Sakura cae inconsciente. Al tener un poco más de experiencia, Sakura deja de cansarse al convertir cartas y está más atenta al mago Clow Reed. Antes de terminar la tercera temporada, Sakura convierte todas las cartas, pero con la ayuda de Yue, Kero y Shaoran, permitieron convertir las cartas LIGHT y DARK, que resisten conversión. Sin embargo, en el anime, Sakura está confundida y desconcertada a la vez una vez que Shaoran se declara amor, lo cual las lágrimas crean la carta N.º 53 (sin nombre), la cual es usada en la segunda película.

Debido a que las cartas Clow, convertidas a Cartas Sakura en la tercera temporada, se volvieron transparentes, Sakura obtuvo al día siguiente otra llave que permite usar cartas transparentes, diseñadas para esa llave.

Apariencia 
Sakura tiene cabello castaño corto, miel, piel clara y ojos verde esmeralda. En ciertos bocetos manga y obras de arte oficiales, esto a veces cambia. Además de su cabello y ojos de anime, su cabello a veces es de color castaño rojizo, sus ojos a veces son de color gris o azul, y su piel es a veces de color oliva. De niña, es naturalmente baja en estatura, pero crece lentamente a medida que pasan los años.

Los trajes de Sakura cambian con frecuencia a lo largo de la serie. Su atuendo más habitual de todos los días es su uniforme escolar, así como su traje de batalla, que cambia según la temporada. Su uniforme escolar de invierno es una camisa negra de manga larga con mangas rojas y blancas, un pañuelo blanco con una raya roja y una minifalda plisada blanca con una falda blanca hasta las rodillas. En días particularmente fríos, ella usa un grueso abrigo negro con la insignia de su escuela en la parte posterior. Su uniforme de verano es una camisa blanca de media manga con un pañuelo rojo y una minifalda plisada negra. Durante todo el año, se usan zapatos Mary Jane negros junto con calcetines blancos y un sombrero de marinero blanco con ribete negro.

Familia y amigos 

Sakura vive con su hermano mayor, Toya Kinomoto, y su padre, Fujitaka Kinomoto. La madre de Sakura, Nadeshiko Kinomoto, murió cuando ella tenía apenas tres años. 

Al inicio de la serie, Sakura está enamorada de Yukito Tsukishiro, el mejor amigo de su hermano. Constantemente trata de causarle la mejor impresión, incluso a veces compitiendo por el afecto de Yukito con su rival para capturar las cartas, Shaoran Li. En la tercera temporada ella decide confesarle su amor a Yukito, pero él no corresponde sus sentimientos, ya que él siente un amor fraternal hacia ella y no uno romántico. Al parecer en el futuro mostrado en Tsubasa Chronicle ella está casada con Li Syaoran.

La mejor amiga de Sakura es Tomoyo Daidouji. Ella es una de las pocas personas a la que Sakura ha confiado su secreto de ser la Card Captor, Sakura tuvo que revelar el secreto a Tomoyo Daidouji ya que durante un episodio donde Tomoyo que es aficionada a la filmación grabó a Sakura volando en la noche por el cielo al estar ella utilizado la carta vuelo después de recién haberla capturado a la mañana siguiente de lo sucedido en la escuela de la ciudad de Tomoeda a donde ellas asistían a clases Tomoyo muestra el video a Sakura donde volaba por el cielo de esta manera fue que se vio obligada a hacerle la confesión de que ella era una especie de "maga" y que su misión era el capturar a todas las Cartas Clow además de que Tomoyo es su mejor amiga, se encarga de diseñar todos los trajes que usa Sakura en sus misiones y filma todas sus aventuras con su cámara de vídeo puesto que ella es aficionada de Sakura. En el anime y en el manga se observa el gran aprecio que Tomoyo le tiene a Sakura. 

La relación más reconocida de Sakura es la que tiene con su amigo, al principio rival, Syaoran Li. Syaoran, quien también intenta capturar las cartas, ve a Sakura como su rival. A pesar de la actitud cortante y agresiva de Syaoran hacia ella, tanto en la escuela como a la hora de capturar las cartas, Sakura trata de ser amable con él y siempre le agradece su ayuda. Poco a poco, Syaoran cambia su actitud hacia ella, pero no admite que esté enamorando de Sakura Tras el juicio con Yue, con todas las cartas capturadas, Syaoran deja de ser su rival y Sakura lo ve como un amigo cercano. Syaoran le confiesa su amor a Sakura después de la última batalla con Eriol Hiragizawa. Sakura se muestra confusa al inicio sobre sus sentimientos, pero tras un tiempo de reflexión concluye que es Syaoran la persona a quien más quiere. En el manga Sakura es capaz de confesarle lo que siente poco antes de que él tenga que marcharse a Hong Kong, y se reencuentra con él 2 años después, en su primer día en la secundaria. En el anime Syaoran se marcha y Sakura no puede confesarle lo que siente hasta que él regresa a la ciudad en la segunda película, "La Carta Sellada". 

La relación de Sakura con Eriol Hiragizawa es de amistad y cariño, se puede ver que Sakura al principio se le podía aparentar como una chica atraída a él pero luego nos damos cuenta que ella en realidad no sentía nada más que amistad Sakura al enterarse que Eriol era el mago Clow en reencarnación queda muy impactada, y pelea con el una extraña respuesta de Eriol que dejó confusa a Sakura fue "todo acabó" Sakura se ve confusa y Eriol le da una difinitiva respuesta y toda acaba hasta su partida.

Referencias 

Cardcaptor Sakura
Personajes de Cardcaptor Sakura
CLAMP
Huérfanos ficticios
Magos ficticios
Personajes de manga y anime
Animadoras ficticias
Colegiales ficticios
Pansexuales ficticios 
Japoneses ficticios
Personajes femeninos en anime y manga